Baunach steht für:

 Baunach, Stadt im Landkreis Bamberg, Bayern
 Baunach (Fluss), rechter Zufluss des Mains bei Baunach
 Ritterkanton Baunach

Baunach ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Baunach (* vor 1597; † 1627), deutscher Kaufmann und Bürgermeister von Würzburg
 Katharina Baunach (* 1989), deutsche Fußballspielerin
 Leo Baunach (20. Jahrhundert), deutscher Kommunalpolitiker
 Norbert Baunach (1950–2021), deutscher Politiker (SPD) und MdL von Mecklenburg-Vorpommern
 Gebrüder Baunach, Dampfkorkfabrik, Frankfurt-Bockenheim um 1900